Округ Кауфман () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Кауфман.

История 
Округ Кауфман был сформирован в 1848 году. Он был назван в честь Дэвида Кауфмана, дипломата и первого еврея-конгрессмена США от штата Техас.

География 
По данным бюро переписи населения США площадь округа Кауфман составляет 2090 км², из которых 2036 км² — суша, а 21 км² — водная поверхность (2,57 %).

Основные шоссе 
  Федеральная автострада 20
  Шоссе 80
  Шоссе 175
  Автострада 34
  Автострада 205
  Автострада 243

Соседние округа 
 Хант  (север)
 Ван-Занд  (восток)
 Хендерсон  (юг)
 Эллис  (юго-запад)
 Даллас  (запад)
 Рокуолл  (северо-запад)

Примечания

Ссылки 

Округа Техаса
 
Появились в 1848 году в США